Agustín Barrios puede referirse a:

 Agustín Barrios (¿ - 1965), actor argentino. 
 Agustín Pío Barrios (1885-1944) guitarrista y compositor paraguayo.